Bengasi, città della Libia
 Bengasi (film), film
 Bengasi, stazione della Metropolitana di Torino
Bengasi, quartiere di Nichelino